Polycotylus est un genre éteint de plésiosaures appartenant à la famille des Polycotylidae. L'espèce type est P. latipinis, elle a été nommée par le paléontologue américain Edward Drinker Cope en 1869. Onze autres espèces ont été identifiées. Son nom de genre signifie « plusieurs vertèbres creuses ». Il a vécu au Crétacé dans les mers de l'Amérique du Nord, de la Russie et de l'Australie.

Description 
Comme tous les plésiosaures, Polycotylus était un grand reptile marin doté d'une queue courte, de quatre grandes nageoires et d'un corps large. Il possédait un cou court et une longue tête, et mesurait environ  pour un poids estimé à .

Reproduction 

À sa découverte, le spécimen de Polycotylus renfermait un fœtus suggérant que l'animal était vivipare. Le fœtus représente environ 40 % de la longueur de la mère, ce qui a conduit à penser qu'il ne pondait pas d’œuf et qu'il donnait naissance comme les mammifères aujourd'hui. Cette découverte était la première preuve directe que les plésiosaures étaient vivipares. Cette méthode de reproduction est la plus courante chez les Plesiosauria car ceux-ci auraient eu du mal à pondre des œufs sur la terre, leur corps n'étant pas adapté au déplacement terrestre. Cette caractéristique est aujourd'hui observée chez plusieurs autres reptiles marins tels les ichthyosaures et les mosasaures.

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 The occurrence of Elasmosaurus and Polycotylus in Russian deposits

Bibliographie 
  Fossil suggests plesiosaurs did not lay eggs. BBC News. . Consulté le .
  O'Keefe, F.R. (2004), On the cranial anatomy of the polycotylid plesiosaurs, including new material of Polycotylus latipinnis, Cope, from Alabama, Journal of Vertebrate Paleontology  (2), 326–34. doi:10.1671/1944.
  O'Keefe, F.R., Chiappe, L.M. (2011), Viviparity and K-selected life history in a Mesozoic marine plesiosaur (Reptilia, Sauropterygia), Science, , (6044): 870–873. doi:10.1126/science.1205689, .

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1869